Blanco y negro puede referirse a:

Fotografía en blanco y negro;
Blanco y negro, formato de las artes visuales;
música:
 Blanco y Negro Music, compañía discográfica española de música dance;
 «Blanco y negro» (1988), sencillo del álbum homónimo de Elisa Rego;
 Blanco y negro (2006), álbum de la banda argentina Airbag;
 Blanco y Negro Tour (2007), gira de Ricky Martin;
 Blanco y Negro (2013), álbum de la banda mexicano-estadounidense A.B. Quintanilla y Los Kumbia All Starz;
películas y series:
Blanco y negro: película estadounidense de 1999;
 Blanco y negro: serie de comedia estadounidense de televisión de los años 1980;
otros:
 Blanco y Negro S.A., empresa controladora del equipo de fútbol Colo-Colo;
Blanco y Negro, revista ilustrada española;
Blanco y negro, bocadillo típico de Valencia, España.